Андре́й Бори́сович Лоша́к (род. 20 ноября 1972, Москва) — российский журналист и репортёр.

Автор телепередач из цикла «Профессия — репортёр» на телеканале НТВ (2004—2009). Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области СМИ (2017), лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ (2003). Сооснователь информационного портала «Такие дела» (2015—2016).

Биография 
Андрей Лошак родился 20 ноября 1972 года в Москве в семье художников-графиков Бориса Григорьевича Лошака и Ольги Александровны Уваровой. Племянник журналиста Виктора Лошака, двоюродный брат журналистки и ведущей телеканала «Дождь» Анны Монгайт. Окончил журфак МГУ в 1996 году.

Начал работать на телевидении в 1995 году. На четвёртом курсе журфака стал администратором в программе Леонида Парфёнова «Намедни. Неполитические новости за неделю» (позже начав делать там небольшие сюжеты), затем сценаристом и шеф-редактором в ток-шоу «Про это» на НТВ.

С 2000 года — сценарист, продюсер сериала «Российская империя». С 2001 по 2004 год — корреспондент программ «Сегодня» и «Страна и мир», а также обновленной программы «Намедни» на телеканале НТВ.

По собственному признанию, за годы работы посетил почти все страны Европы и СНГ, практически весь Кавказ, а также США, Таиланд, Камбоджу, Перу, Северную и Южную Корею. По большей степени занимался большими «гранд-репортажами» продолжительностью от семи до восьми минут и выходящими раз в неделю.

В рамках работы над репортажами для «Намедни» общался с футбольными фанатами, представителями разных музыкальных молодёжных субкультур, националистами, наркоманами.

С осени 2004 по 2009 год — постоянный автор телепередачи «Профессия — репортёр» на НТВ. Ушёл с НТВ в 2010 году.

В 2009 году стал одним из авторов шоу «Большой город» на СТС.

В 2010 году стал лауреатом премии «Человек дождя», вручаемой радиостанцией «Серебряный дождь», «за актуализацию протеста против нацизма в современном обществе».

В 2011 году стал редакционным директором журнала Esquire (Россия).

27 августа 2012 года на НТВ стартовал авторский пятисерийный цикл расследований «Россия. Полное затмение», сделанный в псевдодокументальном жанре.

С 2013 по 2015 год Андрей Лошак работал на телеканале «Дождь», где ранее делал сюжеты для авторской передачи Леонида Парфёнова.

В декабре 2014 года срежиссировал для «Дождя» 6-серийный документальный фильм «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь», а спустя год стал лауреатом премии «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший документальный сериал».

С мая 2015 года по апрель 2016 года являлся главным редактором информационного портала «Такие дела». До ноября 2017 года продолжал работать на данном сайте как один из колумнистов.

В 2019 году снял документальный сериал «Холивар. История Рунета».

В июле 2020 года вышло интервью Андрея Лошака на канале «вДудь».

В декабре 2021 года вышел документальный фильм «Он такой один», снятый Андреем Лошаком к 15-летию «Тинькофф».

В феврале 2022 года вышел документальный сериал Лошака «Русские хакеры: Начало», посвященный зарождению хакерства в России и его влиянию на мир. После вторжения России на Украину в марте 2022 года уехал из России в Грузию. 19 июня 2022 года Лошак выпустил документальный фильм «Разрыв связи» о расколах в российских семьях, которые произошли после вторжения России на Украину.

17 февраля 2023 года Минюст России внёс Лошака в список иностранных агентов.

Семья 
Жена (с 1995 по 2004 год) — Анжела Изяславовна Боскис (род. 9 августа 1973, Одесса), приходится Андрею троюродной сестрой, работала с ним в ток-шоу «Про это», сейчас — креативный продюсер телеканала «Карусель» (от АО «Первый канал. Всемирная сеть»). Дочь инженера и литератора Изяслава Абрамовича Боскиса (род. 1943).

Взгляды 
В феврале 2013 года записал для проекта «Против гомофобии» видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В марте 2013 года принимал участие в серии одиночных пикетов за освобождение участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой.

В интервью в 2014 году сообщил, что тележурналистика более не может быть для него основным способом заработка.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (27 июня 2007) — за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу. На вручении отсутствовал.
 В 2003 году был награждён премией ТЭФИ в номинации «Лучший телерепортёр».
 В 2005 году стал лауреатом премии «Человек года» по версии журнала «GQ» в номинации «Лицо из телевизора».
 В 2015 году стал лауреатом премии «Лавровая ветвь» за фильм «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь» в номинации «Лучший документальный сериал».
 Премия Правительства Российской Федерации в области СМИ (13 декабря 2017 года) — за создание нового формата информационного портала по поддержке и развитию благотворительности в России
 В 2018 году получил Гран-при Конкурса «Артдоксеть» за документальный сериал «Возраст несогласия».
 В 2019 году документальный сериал Лошака «Холивар. История Рунета» получил специальный приз премии «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия».
 В сентябре 2019 года Лошак получил ежемесячную журналистскую премию «Редколлегия» за сериал «Холивар. История рунета», а в июне 2022 года — за фильм «Разрыв связи».

Фильмография 
 «О, мир, ты — спорт!» (10.10.2004)
 «Шапито-шоу» (2011, фильм Сергея Лобана) — камео
 «Русские идут» (2013)
 «Анатомия процесса» (2.09.2013)
 «Гордость и предубеждения» (19.09.2013)
 «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь» (2014)
 «Вторая и единственная» (2015)
 «Правильный уход» (2016)
 «Березовский — это кто?» (2018)
 «Возраст несогласия» (2018).
 «Холивар. История Рунета» (2019)
 «Пусть всё горит» (2020)
 «Он такой один» (2021)
 «Русские хакеры: Начало» (2022)
 «Разрыв связи» (2022)

«Профессия — репортёр» 

2009
 «И вновь продолжается бой»
 «Недорогие гости»
 «Барби-суперстар»

2008
 «Теперь здесь офис» (не вышел в эфир)
 «Ты уволен!»
 «Не наше дело»
 «Как потратить миллион»
 «Время Че»
 «Раздвоение личности»
 «Хочу потреблять!»

2007
 «Жизнь в тупике»
 «План побега»
 «Уход из частной жизни»
 «Жёлтая лихорадка»
 «Великая депрессия»
 «Жизнь против правил»
 «Игры взрослых детей»
 «Кто боится Вирджинию?» (специальный репортаж)
 «Чудеса обетованные»

2006
 «Реальные пацаны»
 «Дети коридоров»
 «Лондонград»
 «Кыштымский карлик»
 «Кассовый психоз»
 «Третий пол»
 «Возвращение интуриста»
 «Джекпот-потрошитель»

2005
 «Уроки французского» (специальный репортаж)
 «Обыкновенный антифашизм»
 «Люди из подполья»
 «Антихрист-суперстар»
 «Части тела»
 «Четверг, 13-е» (специальный репортаж, совместно с Ильей Зиминым)
 «Детки»
 «Лекарство от смерти»
 «Берег мёртвых»

2004
 «Потусторонним вход разрешён»
 «109 градусов по Цельсию»
 «Русская кадриль»

2002
 «Призрак антиглобализма»

Примечания

Ссылки 
 Колонка Андрея Лошака на OpenSpace.ru
 «Школа злословия» с участием Андрея Лошака
 Юбилейный фильм-капустник «Намедни. 20 лет»
 Блог на «Эхо Москвы»

Телеведущие по алфавиту
Телеведущие России
Выпускники факультета журналистики МГУ
Лауреаты премии «Редколлегия»
Лауреаты премии «Профессия — журналист»
Русская эмиграция пятой волны
Люди, признанные в России «иностранными агентами»